Een algemene term voor Geheime diensten
United States Secret Service, een veiligheidsdienst in de Verenigde Staten die onder andere verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Amerikaanse President.
Secret Service (band), een Zweedse muziekgroep
Secret Service, een computerspel